Tatár Zoltán (1908-?) festőművész
 Tatár Zoltán (1938-) erdélyi magyar pedagógus és helytörténész.
 Tatár Zoltán (1966 (?)-) építész, Kisújszállás alpolgármestere
 Tatár Zoltán (?) nyelvész, igazságügyi hangszakértő